Брајше је насеље у општини Улцињ у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 767 становника (према попису из 1991. било је 859 становника).

Демографија 
У насељу Брајше живи 577 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,2 година (37,4 код мушкараца и 37,0 код жена). У насељу има 201 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,82.

Ово насеље је великим делом насељено Албанцима (према попису из 2003. године).

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Улцињ
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори